GOAT steht für:
 GOAT Radio, Schweizer Formatradio in der Region Zürich
 G.O.A.T.: The Greatest of All Time, Album (2000) von LL Cool J

Goat steht für:
 Goat, US-amerikanisches Filmdrama (2016)
 Goat Rocks, erloschener Schichtvulkan im Süden des US-Bundesstaates Washington

Siehe auch:
 Goat Island
 Little Goat Island

Abkürzung